Никита-Кёлюете  () — топоним  (тип: лимноним) в России  якутского происхождения.

 Никита-Кёлюете — озеро,  в левобережье нижнего течения р.Диппа, южнее оз.Кильтебиль, Республика Саха (Якутия), координаты 64°19'с.ш. 122°28'в.д..
 Никита-Кёлюете — озеро, на правом берегу среднего течения р.Алазея, Республика Саха (Якутия), координаты 68°18'с.ш. 152°58'в.д..

Примечания

См. также 
Никита-Кюеле